Concari ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Concari (* 1944), italienischer Modefotograf und Filmregisseur

Siehe auch:
 (6671) Concari, Asteroid des Hauptgürtels